Tivoli Gardens steht für:

 Tivoli (Kopenhagen), Vergnügungspark in Kopenhagen
 Tivoli Gardens (Kingston), Stadtteil in Kingston, Jamaika
 Tivoli Gardens FC, jamaikanischer Fußballverein
 Tivoli Gardens, Copenhagen, Denmark, Album von Stephane Grappelli (1979)